«Патоло́гия» () — американский триллер режиссёра Марка Шолерманна. Мировая премьера состоялась в Великобритании 11 апреля 2008 года. Премьера в России состоялась 5 июня 2008 года.

Сюжет 
Тед Грей — талантливый студент, окончивший Гарвардскую медицинскую школу с отличием. При прохождении стажировки в Филадельфии в больнице при университете Теда быстро заметили и перевели в элитную группу таких же талантливых студентов. Все они профессионалы в выявлении причин смерти. Они могут определить даже такие способы убийства, которые теоретически нереальны.

Очень скоро Тед оказывается втянутым в жестокую игру, цель которой — убить так, чтобы никто не смог это раскрыть. Снова и снова в кругу талантливых студентов выбирается новый убийца, который должен превзойти своих противников и убить новую жертву так, чтобы они не смогли разобраться в способе убийства. К Теду приезжает его невеста, но он не хочет рассказывать ей, во что оказался втянут. В итоге у него остаётся единственный способ остановить своих новых друзей — победить их в этой игре…

В ролях 
 Майло Вентимилья — Тед Грей
 Майкл Уэстон — Джейк Галло
 Алисса Милано — Гвен Вилльямсон
 Лорен Ли Смит — Джульет Бат
 Джонни Витуорт — Гриффин Каваноф
 Джон де Лэнси — Квентин Моррис
 Мей Меланкон — Катерина Иви
 Кейр О’Доннелл — Бен Стравински
 Дэн Каллахан — Чип Бентвуд
 Ларри Дрейк — жирный ублюдок

Интересные факты 

 Слоган фильма — «У каждого тела своя тайна».
 Съёмки проходили в Пасадене, Калифорния, США.
 В фильме достаточно кровавых сцен. Однако практически все органы, демонстрируемые на экране, принадлежат животным — свиньям и коровам.
 Первая сцена в морге, которую видят зрители, была впоследствии переснята.
 В связи с большим объёмом сцен, включающих насилие, сцен сексуального характера, а также весьма неприятных изображений, связанных с человеческим телом и его органами, первый трейлер фильма был подвергнут существенной цифровой обработке. Так, к примеру, эпизод с операциями был показан без человеческих органов.
 При подготовке к роли некоторые из актёров присутствовали на реальных вскрытиях в моргах и больницах.
 Филадельфия была центральным местом развития сюжета в раннем варианте сценария, однако позже город был заменён.
 До начала съёмок Майло Вентимилья и Алисса Милано были достаточно известными актёрами, преимущественно по ролям в популярных телевизионных сериалах — «Герои» и «Зачарованные».

См. также 
 «Анатомия»
 «»
 «Наркоз»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы Lakeshore Entertainment
Фильмы США 2008 года